Окитоа има више значења:

 Општина Окитоа (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Окитоа (Окитоа, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику